Mantova kan syfta på:
 Mantua – en stad i Italien
 Mantua (provins) – en provins i Italien
 Mantova 1911 SSD – en fotbollsklubb i Mantua